Le sigle MVA peut faire référence à :
 mégavolt-ampère, une unité du système SI ;
 multivariate analysis, ou analyses multivariées, en statistiques ;
 Multi-domain Vertical Alignment, un type de technologie d'écran à cristaux liquides ;
 Market value added, un indicateur de création de valeur en finance d'entreprise ;
 , un algorithme utilisé en théorie des files d'attente.